Dialog (griech. dialogos „Wortfluss“) steht für:

Begriffe:
 Gespräch, Unterredung, meistens zwischen mehreren Personen, siehe Dialog
 Dialog (Theater), aus dem altgriechischen Drama übernommene Redefolge mehrerer Rollen
 Dialog (Musik), eine musikalische Form im Allgemeinen bzw. eine Gattung des 17. Jahrhunderts im Speziellen
 Dialogmethode, eine Direktmarketing-Technik
 Dialog (Benutzeroberfläche), ein Element der grafischen Benutzeroberfläche
 Dialogcomputer, Computer zur direkten, interaktiven Benutzung (im Gegensatz zur Stapelverarbeitung)
 (Film, Fernsehen): Gesamtheit der Dialoge in einem Drehbuch (Duden online)
 (Kochkunst): Zusammenstellung kontrastierender, aber zueinander passender Speisen (Duden online)
 Wettbewerblicher Dialog, vergaberechtliche Methode

Eigennamen:
 Dialog (Band), eine ostdeutsche Rockband
 Dialog Semiconductor, ein Unternehmen der Halbleiterindustrie
 Dialog (ProQuest) ist ein Unternehmen der ProQuest Company, der erste kommerzielle Online-Dienst der Welt
 Dialog Lebensversicherung ist ein Lebensversicherungsunternehmen
 dialog heißt eine Software zum Erstellen von Dialogen auf einer zeichenorientierten Benutzerschnittstelle in der Unix-Shell
 Verein Dialog, eine „Hilfs- und Beratungsstelle für Suchtgefährdete und deren Angehörige“ in Wien

Titel von Publikationen:
 Dialog über die zwei Weltsysteme (1632) von Galileo Galilei
 Dialog mit Bibliotheken, deutsche Fachzeitschrift
 Der Dialog (1974), ein Film aus dem Jahr  von Francis Ford Coppola
 Dialoge (Lem) (1980, im polnischen Original: 1957), Buch von Stanisław Lem
 Dialoge (Novalis) ein Werk von Novalis
 Dialog (Deutsch-Polnisches Magazin), zweisprachige Vierteljahresschrift
 dialog, Zeitschrift für die Deutsch-Norwegische Gesellschaft e. V.
 Dialog zwischen einem Priester und einem Sterbenden

Siehe auch:
 Dialog e. V.